Acestea sunt rezultatele echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova între 1991 și 1999:

1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Note
The ELO ratings include an away match against Belarus on 12 May 1993 (won 1–0), which is not included in the above table.
RSSSF include an away match against Romania B on 1 June 1993 (lost 3–2), which is not included in the above table.

Referințe

Legături externe
Moldova - International Results 1991 to 2008
Reports for all matches of Moldova national team at eu-football.info
All matches of Moldova national team at soccerway

Anii 1990 în Republica Moldova
Rezultatele echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova